Zaandam bezeichnet:

 Zaandam, Ortsteil der niederländischen Gemeinde Zaanstad
 Zaandam (Schiff, 1881), ein ehemaliges Schiff der Holland-America Line
 Zaandam (Schiff, 1939), Passagier- und Frachtschiff
 Zaandam (Schiff, 2000), Kreuzfahrtschiff